St Catharine’s College oder St Catherine’s College ist der Name folgender Colleges:

 St Catharine’s College (Cambridge)
 St Catherine’s College (Oxford)